Юсе́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Валь-ле-Бен. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07325.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1894 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 1157 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 799 были экономически активными, 358 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 799 активных работали 722 человека (376 мужчин и 346 женщин), безработных было 77 (41 мужчина и 36 женщин). Среди 358 неактивных 107 человек были учениками или студентами, 155 — пенсионерами, 96 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш